Беса може бити:
 Беса (обећање), чврсто обећање, које се мора одржати и по цену живота у Албанији
 Беса (филм), српски филм
 Беса (ТВ серија), српска ТВ серија
 Беса (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора
 Беса (Ардеш), насеље и општина у департману Ардеш, Француска
 Беса (Крез), насеље и општина у  департману Крез, Француска
 Беса (Лоара), насеље и општина у  департману Лоара, Француска